Wimbledon 2017 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 3 lipca–16 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 131. edycja rozgrywek.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Nicolás Almagro
  Pablo Carreño-Busta
  Chung Hyeon
  Daniel Evans
  David Goffin
  Yoshihito Nishioka
  Pablo Cuevas

  Vania King
  Laura Siegemund
  Samantha Stosur
  Jarosława Szwiedowa
  Ajla Tomljanović
  Serena Williams

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Gra pojedyncza mężczyzn
  Aleksandr Bublik
Gra podwójna kobiet
  Lesley Kerkhove /  Lidzija Marozawa
  Ashley Weinhold /  Caitlin Whoriskey
Gra podwójna mężczyzn
  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn
  Ariel Behar /  Alaksandr Bury
  Ilija Bozoljac /  Flavio Cipolla

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2016 roku oraz mistrzów z roku 2017.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wimbledon 2017